Miejscowości w USA:
 Smithville – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Smithville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Lee
 Smithville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Monroe
 Smithville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Smithville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Smithville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Smithville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Smithville – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McCurtain
 Smithville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie DeKalb
 Smithville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bastrop
Gminy w USA:
 Smithville (ang. Smithville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Smithville (ang. Smithville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
 Smithville (ang. Smithville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade